Hora din Moldova (Dança da Moldávia) é uma canção interpretada por Nelly Ciobanu. Esta música foi eleita pela Moldávia para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009. Participando na 2ª Semi-Final do Festival, conseguiu o apuramento para a Grande Final.

Canções do Festival Eurovisão da Canção